La section handball féminin du Sportclub Magdeburg est un club de handball situé à Magdeburg dans le Saxe-Anhalt.

Histoire 
Le club fut finaliste de la Coupe des coupe en 1983 et remporta un Championnat d'Allemagne de l'Est en 1981.
En 2000, le club fusionne avec la section handball du SV Fortuna Magdebourg pour former le HSC 2000 Magdebourg.

Notes et références 

Magdeburg
Magdeburg
Magdeburg